Ryszard Wilczyński (1930-2005) – generał brygady Wojska Polskiego 
 Ryszard Wilczyński (ur. 1949) – ekonomista, doktor habilitowany, wykładowca akademicki
 Ryszard Wilczyński (ur. 1960) – polityk, samorządowiec, wojewoda opolski